Ohtalampi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ohtalampi (sjö i Norra Österbotten), 
 Ohtalampi (sjö i Kajanaland), 

Robotskapade Finlandförgreningar